El municipio de St. John (en inglés: St. John Township) es un municipio ubicado en el condado de Stafford en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 1036 habitantes y una densidad poblacional de 11,01 personas por km².

Geografía 
El municipio de St. John se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 94.06 km², de la cual 94 km² corresponden a tierra firme y (0,07 %) 0,06 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 1036 personas residiendo en el municipio de St. John. La densidad de población era de 11,01 hab./km². De los 1036 habitantes, el municipio de St. John estaba compuesto por el 93,34 % blancos, el 0,29 % eran afroamericanos, el 1,16 % eran amerindios, el 0,48 % eran asiáticos, el 3,67 % eran de otras razas y el 1,06 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 13,71 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Stafford (Kansas)